Aḥmad al-ʿAlawī – religioso, mistico musulmano algerino
 Mohammed Tayeb Al Alawi – calciatore bahreinita
 Mohammed Fayez Subait Khalifa Al Alawi – calciatore emiratino
 Rabia Al-Alawi – calciatore omanita
 Salem Al-Alawi – ex calciatore saudita